Гремяченский — ручей в России, протекает по территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии. Длина ручья — 10 км, площадь водосборного бассейна — 84 км².

Общие сведения 
Ручей берёт на высоте выше 84 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении.

Ручей в общей сложности имеет четыре малых притока суммарной длиной 12 км.

Впадает на высоте 42 м над уровнем моря в реку Северную Ижмуксу, впадающую в Онежское озеро.

В верхнем течении Гремяченский пересекает трассу  («Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 „Кола“»).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612202000015805.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Онежского озера
Реки Медвежьегорского района